Kamień (powiat Iławski), een dorp in het woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Iławski
 Kamień (powiat Kętrzyński), een gehucht in het woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Kętrzyński
 Kamień (powiat Piski), een gehucht in het woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Piski
 Kamień (powiat Węgorzewski), een gehucht in het woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Węgorzewski
 Kamień (powiat Jarociński), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Jarociński
 Kamień (powiat Kaliski), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Kamień (powiat Kolski), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Kamień (powiat Słupecki), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Słupecki
 Kamień (powiat Wrzesiński), een gehucht in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wrzesiński
 Kamień (powiat Złotowski), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Złotowski
 Kamień (powiat Złotowski), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Złotowski
 Kamień (powiat Lwówecki), een dorp in het woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lwówecki
 Kamień (powiat Oleśnicki), een dorp in het woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Oleśnicki
 Kamień (powiat Wrocławski), een dorp in het woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Kamień (Klein-Polen), een dorp in het woiwodschap Klein-Polen, in powiat Krakowski
 Kamień (Koejavië-Pommeren), een dorp in het woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Brodnicki
 Kamień (powiat Bełchatowski), een dorp in het woiwodschap Łódź, in powiat Bełchatowski
 Kamień (powiat Brzeziński), een dorp in het woiwodschap Łódź, in powiat Brzeziński
 Kamień (powiat Opoczyński), een dorp in het woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński
 Kamień (powiat Zgierski), een dorp in het woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Kamień (gemeente in powiat Chełmski), een gemeente in het woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Kamień (powiat Chełmski), een dorp in het woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Kamień (powiat Łukowski), een dorp in het woiwodschap Lublin, in powiat Łukowski
 Kamień (powiat Opolski), een dorp in het woiwodschap Lublin, in powiat Opolski
 Kamień (powiat Włodawski), een dorp in het woiwodschap Lublin, in powiat Włodawski
 Kamień (Lubusz), een dorp in het woiwodschap Lubusz, in powiat Krośnieński
 Kamień (powiat Białobrzeski), een dorp in het woiwodschap Mazovië, in powiat Białobrzeski
 Kamień (powiat Mławski), een dorp in het woiwodschap Mazovië, in powiat Mławski
 Kamień (powiat Augustowski), een dorp in het woiwodschap Podlachië, in powiat Augustowski
 Kamień (powiat Hajnowski), een dorp in het woiwodschap Podlachië, in powiat Hajnowski
 Kamień (powiat Człuchowski), een dorp in het woiwodschap Pommeren, in powiat Człuchowski
 Kamień (powiat Wejherowski), een dorp in het woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski
 Kamień (gemeente in powiat Rzeszowski), een gemeente in het woiwodschap Subkarpaten, in powiat Rzeszowski
 Kamień (Subkarpaten), een dorp in het woiwodschap Subkarpaten, in powiat Rzeszowski
 Kamień (Święty Krzyż), een gehucht in het woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski
 Kamień (district), een district in het woiwodschap West-Pommeren
 Kamień Górowski, een dorp in het woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Górowski
 Kamień Kmiecy, een dorp in het woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Kamień Łukawski, een dorp in het woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski